Aure – francuska gmina leżące w regionie Szampania-Ardeny
 Aure – norweskie miasto leżące w regionie Møre i Romsdal
 Aure – rzeka we Francji, przepływająca przez tereny departamentów Calvados